

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Barcikowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubanie
 Barcikowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno
 Barcikowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto